Just Like a Woman kan syfta på:

Just Like a Woman (sång) – en sång av Bob Dylan från 1965
Just Like a Woman (album av Kikki Danielsson) – ett musikalbum från 1981 av Kikki Danielsson
Just Like a Woman (album av Barb Jungr) – ett musikalbum från 2008 av Barb Jungr
Just Like a Woman (film 1967) – en film från 1967
Just Like a Woman (film 1992) – en film från 1992